Stati Uniti d'America
 Contea di Steele  – contea del Dakota del Nord
 Contea di Steele  – contea del Minnesota